Barzani kan verwijzen naar:

Volkeren
 Barzani (stam), Een Koerdische stam

Personen
 Mustafa Barzani (1903–1979), onafhankelijkheidsstrijder
 Massoud Barzani (1946–), zoon van Mustafa Barzani
 Nechervan Idris Barzani (1966–), minister-president van Iraaks-Koerdistan
 Idris Barzani (1944–1987), Koerdisch politicus
 Masrour Barzani (1969–), bestuurslid van de Koerdische Democratische Partij
 Adham Barzani (1962–), voormalig lid van de Kurdish National Assembly
 Ahmed Barzani (1896–1969), leider van de Barzanistam in Zuid-Koerdistan
 Asenath Barzani (1590–1670), een van de eerste vrouwelijke rabbijnen
 Moshe Barzani (1928–1947), lid van de Lechi
 Ayoub Barzani, schrijver

Plaatsen
 Barzan (Irak), een plaats in Iraaks-Koerdistan

Talen
 Barzani Joods Neo-Aramees, een dialect gesproken door Koerdische Joden.

Zie ook
 Barzanji